Леа́о Бутро́н Готу́ссо (; родился 6 марта 1977 года в городе Лима, Перу) — перуанский футболист, игравший на позиции вратаря. Выступал за сборную Перу.

Клубная карьера 
Леао начал карьеру в клубе «Спортинг Кристал». В 1996 году он дебютировал в чемпионате Перу и в этом же сезоне стал чемпионом страны. Отыграв за команду пять сезонов, Бутрон перешёл в «Альянса Атлетико» для получения стабильной игровой практики. На протяжении двух лет он был бессменным вратарём команды. В 2003 году Леао перешёл в «Альянса Лима». Новому клубу Бутрон помог дважды подряд выиграть чемпионат, став одни из лучших вратарей первенства.

В 2006 году Леао присоединился к «Универсидад Сан-Мартин». В составе клуба он провёл шесть сезонов, почти без замен. Бутрон ещё трижды стал чемпионом и сыграл за «Универсидад» более 200 матчей во всех турнирах.

В начале 2013 года он присоединился к «Мельгару». 17 февраля в матче против «Хуан Аурич» Леао дебютировал за новый клуб. В 2015 году Бутрон вернулся в «Альянса Лима», став дублёром Джорджа Форсайта.

Международная карьера 
В 1997 и 1999 году Бутрон в качестве третьего вратаря находился в заявке сборной на Кубке Америки. 7 марта 2001 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Леао дебютировал за сборную Перу. В 2004 году он в третий раз принял участие в домашнем Кубке Америки, но как и в предыдущие на поле не вышел.

В 2007 году Бутрон в качестве основного голкипера принял участие в Кубке Америки в Венесуэле. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Венесуэлы, Боливии и Аргентины.

В 2011 году Леао завоевал бронзовые медали на Кубке Америки в Аргентине. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.

Достижения 

Командные

 «Спортинг Кристал»
  Чемпионат Перу по футболу — 1996

 «Альянса Лима»
  Чемпионат Перу по футболу — 2003
  Чемпионат Перу по футболу — 2004

 «Универсидад Сан-Мартин»
  Чемпионат Перу по футболу — 2007
  Чемпионат Перу по футболу — 2008
  Чемпионат Перу по футболу — 2010

Международные

 Перу
  Кубок Америки по футболу — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 Leao Butrón at footballdatabase.eu

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Мельгар»
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Альянса Атлетико»
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»